Un lycanthrope est, dans le jeu de rôle médiéval fantastique Donjons et Dragons, une créature métamorphe humanoïde issue des légendes et du folklore à propos des lycanthropes et des thérianthropes. Selon les règles standards du jeu, la lycanthropie est à la fois héréditaire (l'enfant d'un lycanthrope en devient un à son tour) et infectieuse (les victimes de morsures de lycanthropes deviennent eux-mêmes des lycanthropes du même type que leur agresseur). Le règlement de l'édition 3.5 distingue les lycanthropes naturels et infectés selon la cause de la lycanthropie, ils ne sont donc pas régis pas les mêmes règles.

La plupart des lycanthropes sont capables, sous leur forme animale, de communiquer avec les animaux du même type qu'eux-mêmes, avec un bonus de +4 bonus en charisme. Sous leur forme humanoïde, ils peuvent utiliser des armes, mais sous leur forme animale, ils ne peuvent utiliser que leurs armes naturelles, selon leur apparence, il peut s'agir de crocs, de griffes… Chaque lycanthrope a un style de combat différent sous sa forme hybride.

Les différents types de lycanthropes du manuel des monstres 
Dans l'édition 3.5, il existe cinq types de lycanthropes :

Dans la version 4, les ours-garous ne sont plus présents (ou à paraître) dans les manuels, mais on peut voir d'autres types de lycan comme les serpents-garous de plus leurs alignements changent.

Autres lycanthropes 
Les renards-garous sont toujours chaotiques mauvais et tous femelles. Elles révèrent la déesse Eshebala. D'autres lycanthropes ont été décrits, comme les chats-garous, les crocodiles-garous, les chiens-garous, les dauphins-garous, les dragons-garous, les panthères-garous, les corbeaux-garous, etc.

Lycanthropes des Royaumes oubliés 
Dans les Royaumes oubliés, la plupart des lycanthropes travaillent pour Malar. Ils peuvent aider les chasseurs ou d'autres.

Lycanthropes d'Eberron 
À Eberron, les lycanthropes n'ont pas de restrictions d'alignement, mais sont plus souvent mauvais que bons. La plupart des lycanthropes de tous alignements ont été éradiqués du monde grâce aux efforts des zélotes de l'église de la flamme d'argent.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Donjons et Dragons
 Lycanthrope
Féral
Thérianthropie

Liens externes 
 Lycanthrope
 La purge des lycanthropes
 Dessin du lycanthrope
 Statistique du lycanthrope

Bibliographie 
David Cook, et al. Monstrous Compendium Volume One (TSR, 1989).
Nigel Findley. Van Richten's Guide to Werebeasts (TSR, 1993).
 Gary Gygax. Monster Manual (TSR, 1977).
Gary Gygax. Monster Manual II (TSR, 1983).
 Dean Poisso, "Animal Ancestry." Dragon #313 Paizo Publishing, 2003).
 Doug Stewart, ed. Monstrous Manual (TSR, 1994).
Williams Skip, Jonathan Tweet, et Monte Cook. Monster Manual (Wizards of the Coast, 2000).

Créature de Donjons et Dragons